Пропавший без вести (фильм, 1943) — фильм производства СССР.
 Пропавший без вести (фильм, 1982) — фильм производства США.